Рейчъл Ан Макадамс () е канадска актриса. Прави холивудския си дебют във филма „Горещо маце“ (2002) и става известна с филма „Гадни момичета“ (2004).

Биография 
Макадамс е родена на 17 ноември 1978 г. в канадския град Лондон. Израства в Сейнт Томас. Баща ѝ е шофьор, а майка ѝ е медицинска сестра.

Има по-малък брат и сестра. До 13-годишна възраст вече играе в пиеси от Шекспир. Учи в Йоркския университет в Торонто със специалност Театър и се дипломира със степен бакалавър.

Актьорска кариера 
Кариерата ѝ започва през 2001 г. с роля в „Shotgun Love Dolls“. Същата година участва във филма на Дисни – „The Famous Jett Jackson“, а на следващата година играе заедно с Роб Шнайдер и Анна Фарис във филма „Горещо маце“.

След този филм тя става много известна и през 2004 г. получава роли в големи продукции като „Тетрадката“ и „Гадни момичета“. През 2005 г. участва в „Ловци на шаферки“, трилъра „Нощен полет“ на Уес Крейвън и драматичната комедия „Камъкът на раздора“.

През 2009 и 2010 г. взима участие в „Шерлок Холмс“ и „Сутрешен блок“.

Личен живот 
На 10 април 2018 г. ражда сина си, чийто баща е сценаристът Джейми Линдън.

Филмография

Кино

Телевизия 
 Истински детектив (2015) – детектив Ан Безеридис
 Slings and Arrows (2003/05)
 Земя: Последен сблъсък (2002)
 The Famous Jett Jackson
 Shotgun Love Dolls

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 

 
 
 
 Рейчъл Макадамс в Cinefish.bg

Канадски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Канадски озвучаващи актриси
Хора от Онтарио